— 95-й император Японии, правивший с 28 декабря 1308 по 29 марта 1318 года. Имена — Томихито, Хэнгё. Прозвание — Хагивара-но-ин-доно. Посмертные титулы — Ханадзоно-но-ин.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Токудзи (1306—1308)
 Энкё (1308—1311)
 Отё (1311—1312)
 Сёва (1312—1317)
 Бумпо (1317—1319)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 14